Maza peut désigner : 

Toponyme
 Máza, un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie. 
 Villa Maza, aussi appelée Maza, une localité de la province de Buenos Aires en Argentine.

Patronyme
 Ana Carla Maza (1995- ), violoncelliste et chanteuse cubaine, fille de Carlos Maza ;
 Carlos Maza, pianiste chilien ;
 Gérard Maza (1955- ), ancien joueur de basket-ball français ;
 José Manuel Maza Martín (1951-2017), magistrat, criminologue et écrivain espagnol ;
 Manuel Vicente Maza (1779- ?), avocat et homme politique fédéraliste argentin ;
 Manuel Gómez de la Maza y Jiménez (1867- ?), botaniste cubain ;
  (1974- ), journaliste scientifique et biologiste algérienne ;
 Milorad Vicanović-Maza, dit Maza, dessinateur de bande dessinée bosniaque ;
Mónica Ferreras de la Maza (1965- ), artiste visuelle dominicaine.